Села:
 Левенцівка — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада (до 2020 — Решетилівський район)
 Левенцівка — Полтавська область, Полтавський район, Чутівська селищна громада (до 2020 — Чутівський район)